Hackelsberg ist der Ortsname von

 Hackelsberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Hackelsberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Hackelsberger
 Heckelsberg
 Hacklsberg
 Hackelberg